Charroux (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Charroux (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes